Заклопатиця — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Ластово.
 Заклопатиця — ненаселений острів в Адріатичному морі біля берегів Хорватії.